Die Zavarovalnica Sava Slovenia Open 2017 waren ein Tennisturnier, das vom 7. bis 12. August 2017 in Portorož stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2017 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 152 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 145 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 148 kB)

ATP Challenger Tour 2017
Tennisturnier in Piran